Foix János (1382–1436), I. János néven Foix grófja, Béarn algrófja, Grailly ura
 Foix János (1410 után–1485), I. János néven Kendal (Candale) grófja, Candale-i Anna magyar királyné nagyapja
 Foix János (1450 után–1500) navarrai királyi herceg, Narbonne algrófja, navarrai trónkövetelő, I. Eleonóra navarrai királynő harmadszülött fia
Foix János (1483 körül–1529), Bordeaux érseke (1501–1529), Candale-i Anna magyar királyné bátyja